Bigues i Riells – comune spagnolo in comarca del Vallès Oriental
 Riells i Viabrea – comune spagnolo in comarca del Selva